De Deense voetbalbeker 2011–12 (Deens: DBU Pokalen) was de 58ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 6 augustus 2011 en eindigde op 17 mei 2012 met de finale in het Parken Stadion (21.963 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Lars Christoffersen. FC Kopenhagen won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 1-0 te winnen van AC Horsens. Die laatste club plaatste zich echter voor de UEFA Europa League 2012/13, omdat FC Kopenhagen via de reguliere competitie een plaats wist af te dwingen in het kwalificatietoernooi van de UEFA Champions League.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2011/12
Deens voetbalelftal in 2011
Deens voetbalelftal in 2012

Bekervoetbal 2011/12
2012